Flon puede referirse a:

 Le Flon, una comuna suiza del cantón de Friburgo.
 El Aeropuerto de Flin Flon.

Apellido 
 Golda Flon (1918, Dubosort – 2007, Buenos Aires).
 Suzanne Flon (1918, Le Kremlin-Bicêtre – 2005, París).